Het ATP-toernooi van Jakarta (officieel het Jakarta Open) van 1995 vond plaats van 9 tot en met 15 januari in het Indonesische Jakarta.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Finale
{{Wedstrijdschema laatste 2 zonder 3 met 3 sets
| RD1 = Finale
| RD1-seed1= 
| RD1-team1= Radomír Vašek
| RD1-score1-1=5
| RD1-score1-2=5
| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2=2
| RD1-team2= Paul Haarhuis
| RD1-score2-1=7
| RD1-score2-2=7
| RD1-score2-3= 
}}

Bovenste helft

| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=7
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Lars Jönsson
| RD1-score04-1=0
| RD1-score04-2=5
| RD1-score04-3= 
| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Guillaume Raoux
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Leander Paes
| RD1-score06-1=2
| RD1-score06-2=2
| RD1-score06-3= 
| RD1-seed07=Q
| RD1-team07= Xavier Daufresne
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=7
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=8
| RD1-team08= Andrej Olchovski
| RD1-score08-1=3
| RD1-score08-2=5
| RD1-score08-3= 
| RD1-seed09=4
| RD1-team09= Markus Zoecke
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10=WC
| RD1-team10= Bing-Chao Lin
| RD1-score10-1=1
| RD1-score10-2=2
| RD1-score10-3= 
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Mark Petchey
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12= Hicham Arazi
| RD1-score12-1=1
| RD1-score12-2=3
| RD1-score12-3= 
| RD1-seed13=
| RD1-team13= Gérard Solvès
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=2
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14=
| RD1-team14= Alexander Mronz
| RD1-score14-1=4
| RD1-score14-2=1
| RD1-score14-3=r
| RD1-seed15= 
| RD1-team15= Radomír Vašek
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=6
| RD1-team16= Karim Alami
| RD1-score16-1=1
| RD1-score16-2=4
| RD1-score16-3= 
| RD2-seed01=LL
| RD2-team01= Ronald Agenor
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= Stefano Pescosolido
| RD2-score02-1=1
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3= 
| RD2-seed03= 
| RD2-team03= Guillaume Raoux
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=Q
| RD2-team04= Xavier Daufresne
| RD2-score04-1=1
| RD2-score04-2=4
| RD2-score04-3= 
| RD2-seed05=4
| RD2-team05= Markus Zoecke
| RD2-score05-1=5
| RD2-score05-2=2
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= Mark Petchey
| RD2-score06-1=7
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3=
| RD2-seed07= 
| RD2-team07= Gérard Solvès
| RD2-score07-1=1
| RD2-score07-2=61
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08= 
| RD2-team08= Radomír Vašek
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=7
| RD2-score08-3=
| RD3-seed01=LL
| RD3-team01= Ronald Agenor
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= Guillaume Raoux
| RD3-score02-1=4
| RD3-score02-2=4
| RD3-score02-3=
| RD3-seed03= 
| RD3-team03= Mark Petchey
| RD3-score03-1=3
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3=4
| RD3-seed04= 
| RD3-team04= Radomír Vašek
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=4
| RD3-score04-3=6
| RD4-seed01=LL
| RD4-team01= Ronald Agenor
| RD4-score01-1=6
| RD4-score01-2=4
| RD4-score01-3=2
| RD4-seed02=
| RD4-team02= Radomír Vašek
| RD4-score02-1=2
| RD4-score02-2=6
| RD4-score02-3=6
}}

Onderste helft

 Dubbelspel 
 Geplaatste teams 

 Toernooischema 
{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3 met 3 sets
| RD1=Eerste ronde
| RD2=Kwartfinale
| RD3=Halve finale
| RD4=Finale
| RD1-seed01=1
| RD1-team01= David Adams  Andrej Olchovski
| RD1-score01-1=4
| RD1-score01-2=
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Filip Dewulf   Libor Pimek
| RD1-score02-1=
| RD1-score02-2=5
| RD1-score02-3=2
| RD1-seed03=
| RD1-team03= Guillaume Raoux   Greg Rusedski
| RD1-score03-1=
| RD1-score03-2=
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Kenneth Carlsen   Radomír Vašek
| RD1-score04-1=5
| RD1-score04-2=3
| RD1-score04-3= 
| RD1-seed05=3
| RD1-team05= Shelby Cannon   Jim Pugh
| RD1-score05-1=
| RD1-score05-2=4
| RD1-score05-3=4
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Suwandi Suwandi   Bonit Wiryawan
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=
| RD1-score06-3=
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Champy Halim   Andrian Raturandang
| RD1-score07-1=1
| RD1-score07-2=2
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08= 
| RD1-team08= Mahesh Bhupathi   Sulistyo Wibowo
| RD1-score08-1=
| RD1-score08-2=
| RD1-score08-3= 
| RD1-seed09= 
| RD1-team09= Stefan Kruger   Mark Petchey
| RD1-score09-1=
| RD1-score09-2=
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Sebastian Da Costa   Donny Susetyo
| RD1-score10-1=2
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Ronald Agenor   Shuzo Matsuoka
| RD1-score11-1=
| RD1-score11-2=
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=
| RD1-team12= Bye
| RD1-score12-1=
| RD1-score12-2=
| RD1-score12-3=
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Nicolas Pereira   Stefano Pescosolido
| RD1-score13-1=
| RD1-score13-2=1
| RD1-score13-3=1
| RD1-seed14=
| RD1-team14=

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

ATP-toernooi van Jakarta
Jakarta